Regini – cognome italiano
 Regini – altro nome del popolo dei regnensi